La città che aveva paura (The Town That Dreaded Sundown) – film del 1976 diretto da Charles B. Pierce
 The Town That Dreaded Sundown – film del 2014 diretto da Alfonso Gomez-Rejon